Лос Сауситос, Ел Саусито има више значења:

 Лос Сауситос, Ел Саусито (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Сауситос, Ел Саусито (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику